Судирма́н бин Арша́д (; 25 мая 1954 — 22 февраля 1992), — малайский певец, автор песен, писатель, бизнесмен и актёр. Его карьера началась с победы на программе Звезда РТМ (Радио Телевидения Малайзии) 11 августа 1976 года. Самый популярный поп-певец Малайзии в 1980-х годах.

Биография 
Судирман родился 25 мая 1954 года в Тамерлохе, штате Паханг, и был седьмым, младшим ребёнком в семье. Его отец — Аршад Хассан — был управляющим в местной автобусной компании в городе. Мать — Рамлах Дахлан — была швеёй, а также первой женщиной, работавшей в государственных структурах в Пахангe в 1950-х годах. Своё имя он получил от отца, который прозвал его в честь Судирмана, надеясь, что его сын станет таким же храбрым воином.

Страсть к пению и представлениям стала проявляться, когда он был ещё совсем маленьким и только развлекал своих соседей, братьев и сестёр.

Судирман окончил школу в Куантанe, затем учился в Университет Малайя на юридическом факультете, в результате чего получил в дальнейшем прозвище «Поющий адвокат».

Также выступил продюсером своего племянника Размана Азрая. Будучи известным под псевдонимом Atai, Разман Азрай под руководством Sudirman Production занимал высшие позиции в чартах Малайзии в 1985 году.

14 апреля 1986 года Судирман выступил с концертом под открытым небом на Chow Kit Road в Малайзии, который стал первым в истории уличным концертом, собравшим в понедельник ночью 100 000 человек.

В марте 1989 года, Судирман выиграл Asia Music Award в категории «Лучший исполнитель» в Альберт-холле, в Лондоне.

Выступал на церемониях закрытия Игр Юго-Восточной Азии 1989 и открытии соревнований по Сепактакрау. Часто артист использовал личные сбережения для организации концертов.

Литературная деятельность 
Судирман Аршад написал автобиографическую книгу Dari Dalam Sudir, комикс Sejarah Awal Sudirman, также рисовал рисунки и писал еженедельные статьи для журналов и местных газет, таких как Karangkraf.

В 1995 году его детский литературный роман «Taming Si Bodak Pintar» получил премию в Ассоциации издателей книги Малайзии.

Кинокарьера 
Будучи известным певцом и писателем, Судирман в 1982 году также сыграл роль в малайской драме Kami. Саундтрек «'Pelangi Petang'» (в пер. с малайск. — «Вечерняя радуга») впоследствии стал одним из самых главных произведений в малайской музыкальной индустрии.

Телевидение 
В 1987 году Судирман провёл в Малайзии телевизионное шоу «Keluarga Bahagia Singer». Спонсором этой программы была дочерняя компания корпорации Зингер — Singer Malaysia (до того как её приобрела малайская корпорация Berjaya Group в 1989 году).

Дискография

Примечания 

Певцы и певицы Малайзии
Актёры Малайзии
Писатели Малайзии